(1983-), joueur espagnol de football ;
 David Carmona Sierra (1997-), joueur espagnol de football.